Флаг муниципального образования Мотыгинский район Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 сентября 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7188.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба зелёным, голубым, жёлтым и белым цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле — включённая и обременённая обращённым  серебряным осётром лазоревая оконечность, поверх края которой положена золотая кирка рукоятью влево, и на ней — стоящий настороже соболь того же металла, хвостом отчасти поверх оконечности и рукояти кирки».

Символика 
Мотыгинский район по праву считается жемчужиной Красноярского края. Расположенный в самом центре Сибири в нижнем течении реки Ангара, район славится не только красотами окружающей среды, но и многочисленными природными богатствами. Изначально освоение края шло по берегам рек, которые были основными транспортными артериями и практически все населённые пункты современного района построены на высоких берегах Ангары, на флаге на это указывает голубая полоса. Наиболее древним поселением в районе является село Рыбное, основанное в 1628 году как военное укрепление — острог и являющееся ровесником города Красноярска. Белый осётр указывает на название старейшего населённого пункта и основное на протяжении нескольких столетий занятие местных жителей — рыболовство. Осётр по праву считается главной добычей ангарцев, в богатой рыбой реке.

Осётр, плывущий в сторону свободного края, (в противоположную сторону традиционному расположению фигур в геральдике) аллегорически показывает сохранение традиций прошлого, бережное отношение жителей к своему культурному наследию, связь времён через многочисленные поколения людей живших на этой земле. Ангарская земля богата легендами и преданиями, многочисленными археологическими памятниками древних самобытных культур.

С XVIII века, когда здесь были открыты золотые россыпи, начинается постепенное освоение богатых недр. В XIX веке началась активная золотодобыча, а затем и разработка горных пород. Мотыгинский район является одним из старейших и крупнейших горнодобывающих и горноперерабатывающих районов Красноярского края. Так с 1947 года здесь работает одна из самых уважаемых и опытных организаций — Ангарская геологоразведочная экспедиция. Ресурсно-промышленный потенциал района и развитая промышленность отражена на флаге жёлтой (золотой) киркой.

При этом район остаётся одним из богатейших по лесным массивам. В тайге обитают многочисленные звери и птицы; растут разнообразные, в том числе и редкие растения, ангарская сосна считается одной из лучших. Фигура соболя и зелёное поле — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста, отражают тайгу.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Мотыгинский район